„Drake” se poate referi la:
 Bob Drake
 Francis Drake
 Frank Drake
 Jessica Drake
 Michele Drake
 Nick Drake
 Ted Drake

Vezi și 
 Pasajul sau Strâmtoarea Drake
 Ecuația lui Drake